То́рмод Андре́ассен (; ) — норвежский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Норвегии участник и серебряный призёр демонстрационного турнира по кёрлингу на .

Играл на позиции четвёртого, был скипом команды.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : серебро ( — демонстрационный вид).
 : золото (1986, 1993, 1994).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Тренеры по кёрлингу Норвегии